Dublul feminin al Campionatului de tenis de la Dubai 2022 are loc în a doua jumătate a lunii februarie 2022. Șaisprezece perechi de jucătoare s-au înscris în competiția Turneului de tenis de la Dubai care se joacă pe terenuri cu suprafeță dură, în aer liber. Campioanele en-titre au fost Alexa Guarachi și Darija Jurak, dar au pierdut în prima rundă, în fața perechii Coco Gauff și Jessica Pegula.

Veronika Kudermetova și Elise Mertens au câștigat titlul, învingând în finală perechea Lyudmyla Kichenok și Jeļena Ostapenko, cu scorul de 6–1, 6–3.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Informații jucători 

2022
WTA Tour 2022